Папи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Папи, Клод (1949—1983) — французский футболист.
 Папи, Самуэле (род. 1973) ― итальянский волейболист, игрок мужской сборной Италии по волейболу. См. также 
 Папи Цзян (настоящее имя Цзян Илэй) — китайский видеоблогер из Пекина.